Hala – miasto w prowincji Sindh w Pakistanie.
 hala – budowla
 hala – pastwisko wysoko w górach
 Hala – góra w Beskidzie Wyspowym
 Hala – stok na Wyspie Króla Jerzego
 Kościół halowy – zwany także halą
 Sala gimnastyczna – zwana także halą